Harmel peut désigner :
 la harmel, espèce de plante médicinale ;
 Centre Harmel, Centre de recherche belge ;
 Gouvernement Harmel, coalition de socialistes et sociaux-chrétiens belges ;

Harmel est aussi un patronyme porté notamment par :
 Claude Harmel, journaliste activiste collaborationniste français ;
 Heinz Harmel,  général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Léon Harmel, industriel français ;
 Maurice Harmel, syndicaliste français ;
 Mohamed Harmel, secrétaire du Parti communiste tunisien ;
 Pierre Harmel, homme politique belge.
 Dominique Harmel, son fils, homme politique belge ;

Homonymie de patronyme